Delson ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Delson (* 1977), Gitarrist bei Linkin Park
 Eric Delson (* 1945), US-amerikanischer Paläoanthropologe

Delson ist der Name folgender Orte:

 Delson (Québec), Stadt in der kanadischen Provinz Québec